Breiter Weg steht für:

 Breiter Weg in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Johannisthal #Denkmalbereiche (Gesamtanlagen)
 Breiter Weg in Burg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Breiter Weg in Elbe-Parey, siehe Liste der Kulturdenkmale in Elbe-Parey #Güsen
 Breiter Weg in Halberstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Breiter Weg (Magdeburg), Straße in Magdeburg mit den Objekten:
 Breiter Weg 212 (Magdeburg)
 Breiter Weg 212a (Magdeburg)

Siehe auch:
 Breiteweg 12 (Schönebeck)
 Breite Straße
 Breitenweg